Barbosa du Bocage pode-se referir a:

 Manuel Maria Barbosa du Bocage - poeta satírico português, árcade e precursor do romantismo em Portugal;
 José Vicente Barbosa du Bocage - político e diplomata português, fundador do Museu Nacional de História Natural de Lisboa

Você pode também estar à procura de:
 Carlos Roma du Bocage - político e militar português.

Desambiguação